Волхард () — многозначный термин.

 Волхард, Джейкоб (1834—1910) — немецкий химик и педагог. 
 Волхард, Харри (род. 1985) — британский автогонщик. 
  (1872–1950) — немецкий терапевт и нефролог.
  (1900–1945) — немецкий этнолог и германист.